Aiken ist der Familienname folgender Personen:

 Clay Aiken (* 1978), US-amerikanischer Sänger
 Conrad Aiken (1889–1973), US-amerikanischer Schriftsteller
 D. Wyatt Aiken (1828–1887), US-amerikanischer Politiker und Offizier
 Eric Aiken (* 1980), US-amerikanischer Boxer
 Frank Aiken (1898–1983), irischer Politiker (Fianna Fáil)
 Frederick Aiken (1832–1878), US-amerikanischer Jurist, Offizier und Journalist
 Gayleen Aiken (1934–2005), US-amerikanische Outsider-Art-Künstlerin, Malerin
 George Aiken (1892–1984), US-amerikanischer Politiker
 Glynis Aiken (* 1967), US-amerikanische Fantasy-Autorin
 Gus Aiken (1902–1973), US-amerikanischer Trompeter und Kornettist
 Howard Hathaway Aiken (1900–1973), US-amerikanischer Informatiker
 Joan Aiken (1924–2004), britische Schriftstellerin
 John Aiken (1921–2005), britischer Offizier der Luftstreitkräfte des Vereinigten Königreichs
 John Aiken (Offizier) (1879–1964), US-amerikanischer Offizier des Heeres
 Liam Aiken (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 Linda Aiken (* 1943), amerikanische Pflegewissenschaftlerin
 Michael Aiken (* 1932), US-amerikanischer Soziologe
 Roger Aiken (* 1981), irischer Radrennfahrer
 Sam Aiken (* 1980), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Steve Aiken (* 1962), nordirischer Politiker
 William Aiken sen. (1779–1831), nordirisch-US-amerikanischer Unternehmer und Politiker
 William Aiken (1806–1887), US-amerikanischer Politiker
 Wyatt Aiken (1863–1923), US-amerikanischer Politiker

Aiken ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Aiken (Idaho), im Bingham County
 Aiken (Illinois), im Jo Daviess County
 Aiken (Mississippi), im Tate County
 Aiken (Pennsylvania), im McKean County
 Aiken (South Carolina), im Aiken County
 Aiken (Bell County, Texas) (nicht mehr existent)
 Aiken (Floyd County, Texas)
 Aiken (Shelby County, Texas)
 Aiken Division, Census designated place im Aiken County, South Carolina
 Aiken Estates, im Aiken County, South Carolina
 Aiken Heights, im Aiken County, South Carolina
 Aiken Northeast Division, Census designated place im Aiken County, South Carolina
 Aiken Summit, im Henry County, Virginia
 Aiken-Neuville Division, Census designated place im Shelby County, Texas
 Aiken County, Verwaltungseinheit in South Carolina

Fließgewässer:
 Aiken Mill Creek, im Transylvania County, North Carolina
 Glen Aiken Creek, in Oregon
 North Fork Glen Aiken Creek, in Oregon
 North Fork Perry Aiken Creek, in Kalifornien
 Perry Aiken Creek, in Kalifornien
 South Fork Perry Aiken Creek, in Kalifornien

Parks:
 Aiken County Park, im Jackson County, Oregon
 Aiken State Park, im Aiken County, South Carolina
 Aiken Wayside Park, im Aiken County, South Carolina

im NRHP gelistete Objekte:
 Aiken Colored Cemetery, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 07000182
 Aiken Mile Track, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 85000991
 Aiken Stand Complex, in Barnard, Vermont, ID-Nr. 83003229
 Aiken Training Track, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 85000992
 Aiken Winter Colony Historic District I, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 84000484
 Aiken Winter Colony Historic District II, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 84000498
 Aiken Winter Colony Historic District III, in Aiken, South Carolina, ID-Nr. 84000508
 Aiken’s Hotel, in Eagle, Idaho, ID-Nr. 82000177
 Aiken’s Tavern Historic District, in Newark, Delaware, ID-Nr. 77000388
 Aiken’s Wash National Register District, in Baker, Kalifornien, ID-Nr. 82002239

Sonstige:
 Aiken Field Airport, Airport im Jackson County, Georgia
 Aiken Municipal Airport, Airport im Aiken County, South Carolina
 Aiken Lake, See im Prince of Wales-Hyder, Alaska

Siehe auch:
 Aiken-Code, komplementärer BCD-Code
 Aiken Branch
 Aiken Cove
 Aiken Creek
 Aiken House
 Aikens